Ilokanie (Iloko, Ilokano)
 język iloko (ilokański, ilocano)